Il suo soprannome "Bones", in italiano "Ossa", deriva dalla sua corporatura snella.

Carriera 
Dopo aver trascorso due stagioni con i VCU Rams, nel 2021 si dichiara eleggibile per il Draft NBA, venendo chiamato con la ventiseiesima scelta assoluta dai Denver Nuggets.

(LA Clippers 2023-) 
Dopo l’esperienza ai Nuggets viene scambiato ai Clippers in cambio di 2 seconde scelte al draft.

Statistiche

NCAA 

|-
| align="left"|2019-2020
| align="left"|
| 31 || 9 || 20,6 || 43,3 || 43,4 || 66,7 || 2,2 || 1,8 || 0,8 || 0,3 || 9,0 
|-
| align="left"|2020-2021
| align="left"|
| 24 || 24 || 31,9 || 44,7 || 37,1 || 86,2 || 4,7 || 2,1 || 1,9 || 0,2 || 19,5
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2"|Carriera
| 55 || 33 || 25,5 || 44,1 || 39,9 || 82,7 || 3,3 || 1,9 || 1,3 || 0,3 || 13,6
|}

NBA

Regular season 

|-
| align="left"|2021-2022
| align="left"|
| 69 || 4 || 19,0 || 40,3 || 36,6 || 85,6 || 2,7 || 2,8 || 0,6 || 0,3 || 10,1
|-
| align="left" rowspan=2|2022-2023
| align="left"|
| 42 || 1 || 19,5 || 39,9 || 37,8 || 86,6 || 2,0 || 3,0 || 0,7 || 0,3 || 12,1
|-
| align="left"|
| 5 || 0 || 14,2 || 29,7 || 27,8 || 80,0 || 3,6 || 1,6 || 0,6 || 0,0 || 7,0
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2"|Carriera
| 116 || 5 || 19,0 || 39,7 || 36,8 || 85,7 || 2,5 || 2,8 || 0,6 || 0,3 || 10,7
|}

Play-off 

|-
| align="left"|2022
| align="left"|
| 5 || 0 || 17,3 || 36,1 || 34,8 || 85,7 || 2,0 || 3,2 || 0,2 || 0,0 || 9,2
|}

Palmarès

NBA 
 NBA All-Rookie Second Team (2022)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 Scheda su thedraftreview.com